De Stenen Man, een standbeeld in de provincie Friesland (Harlingen).
 De Stenen Man, het monument "Gevangene voor het vuurpeloton" in Kamp Amersfoort.